Книги о Стране Оз составляют серию произведений детской сказочной литературы, которая открывается книгой американского писателя Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» (1900). Её успех привёл к появлению продолжения, а впоследствии и серии из 14 законченных сказочных повестей об этой стране и одного сборника рассказов («Истории Волшебника Страны Оз»). 

Баум даже разработал для себя образ-амплуа «Королевского историка Оз», чтобы создать впечатление, что страна Оз — реально существующее место. Сказочник поддерживал у читателей (преимущественно, детей) иллюзию, что персонажи страны Оз, такие как Дороти и Принцесса Озма, сообщали про свои приключения ему лично по радио.

Серия книг Баума быстро завоевала популярность у читателей и вызвала к жизни обширную литературу, написанную по её мотивам. Кроме крупных содержательных повестей (как самого Баума, так и его многочисленных продолжателей), существует много небольших рассказов, выпускаемых в сборниках. Есть также поэмы, пародии и т.д. Однако к 50-м годам XX века популярность серии заметно снизилась и подавляющая часть произведений, продолжающих основные 14 книг Баума, впоследствии утратили спрос.

В Советском Союзе из книг о стране Оз была выпущена серия произведений Александра Волкова, которую открывала повесть «Волшебник Изумрудного города» — переработанный пересказ первой книги Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». Последующие книги серии Волкова имели отдельные параллелизмы с книгами Баума, но в целом являлись самостоятельными произведениями с совершенно отличными от американского «первоисточника» сюжетами. Более широкое распространение в постсоветской России книги Волкова по сравнению с оригиналом Баума (его серию начали переиздавать лишь в 90-е годы), сделало её базовой для дальнейшего развития сюжета в произведениях русских авторов (которые издаются в переводах, в том числе и на английском языке).

В списке представлены наиболее значимые зарубежные и русскоязычные произведения, вышедшие в данном сеттинге.

Список каноничных книг о стране Оз (Фрэнка Баума) 
<onlyinclude>

Другие книги о стране Оз, основанные на каноне Баума

Книги Рут Пламли Томпсон

Книги Джона Ри Нила

Книги Джека Сноу

Книги Рэйчел Косгроув Пайес

Книги Элоизы Джарвис Мак-Гроу и Лоурен Линн Мак-Гроу

Книги Эрика Шаноуэра

Дополнительные книги о Стране Оз других авторов

Список альтернативных книг о Стране Оз

Книги о стране Оз потомков Баума

Книги Грегори Магвайра

Альтернативные книги о Стране Оз других авторов

Список альтернативных книг о Волшебной стране, основанных на интерпретации А. М. Волкова

Цикл книг о Волшебной стране, написанных Александром Мелентьевичем Волковым

Книга Алексея Шпагина

Книги Юрия Николаевича Кузнецова

Книги Николая Бахнова 
Николай Бахнов  (Nikolai Bachnow)-
коллективный творческий псевдоним берлинского писателя Klaus Möckel - Клаус
по-русски Николай- и его жены Aljonna Möckel (в девичестве Алёна Бах).

Изначально вышли в Германии на немецком языке, оригинальные книги на русском языке не издавались.

Книги Сергея Стефановича Сухинова 
В основание книг автора положена первая книга А. М. Волкова — «Волшебник Изумрудного города», остальные книги из серии Волкова хронологически не учитываются, автор развивает собственную сюжетную линию (отмечена звёздочкой).

Книги о «Волшебной стране» других авторов 

Художник Леонид Владимирский написал собственное продолжение — книгу «Буратино в Изумрудном городе» (1996).

Ссылки 
 Коллекционные и первые издания «канонических» книг о стране Оз (англ.)
 Королевская Летопись Страны Оз: попытка перечислить книги о стране Оз (канонические и другие) в хронологическом порядке (англ.)
 Портал «Изумрудный город»

Книги о стране Оз
Списки литературных произведений